Гроза — многозначное слово.

 Гроза — атмосферное явление, при котором внутри облаков или между облаком и земной поверхностью возникают электрические разряды — молнии, сопровождаемые громом.

В искусстве 
 Гроза — пьеса в пяти действиях А. Н. Островского, 1859 год.

Гроза — опера, композитор Борис Асафьев.
 Гроза — опера, композитор Владимир Кашперов.
 Гроза — опера, композитор Виктор Трамбицкий.
 Гроза — опера, композитор Иван Дзержинский.
 Гроза — опера, композитор Лодовико Рокка.
 Гроза — экранизация пьесы «Гроза» режиссёра Кая Ганзена с Верой Пашенной в роли Катерины, Российская империя, 1912 год.
 Гроза — экранизация пьесы «Гроза» режиссёра Владимира Петрова с Аллой Тарасовой в роли Катерины, СССР, 1933 год.
 Гроза — экранизация по мотивам пьесы «Гроза» режиссёра Григория Константинопольского с Любовью Аксёновой в роли Катерины, Россия, 2019 год.
 Гроза — стихотворение И. С. Тургенева, 1847 год.
 Гроза промчалась — стихотворение И. С. Тургенева, 1844 год.
 Гроза, Шторм () — супергероиня-мутант из комиксов компании Marvel. Впервые появилась в комиксе Giant-Size X-Men #1 (май 1975 года).
 Гроза — персонаж мультфильма «Спирит: Душа прерий».
 Гроза — картина Джорджоне.

Персоналии 
 Гроза, Алекс (1926—1995) — американский профессиональный баскетболист.
 Гроза, Александр (1807—1875) — польский поэт.
 Гроза, Александр Григорьевич (род. 1965) — советский и казахстанский футболист.
 Гроза, Лоредана (род. 1970) — румынская поп-певица, модель, актриса.
 Гроза, Петру (1884—1958) — румынский политик.
 Гроза, Сильвестр Венжик (1793—1849) — польский писатель.

Топонимы 
 Гроза — посёлок, Клинцовский район, Брянская область
 Гроза — село, Солонянский район, Днепропетровская область, Украина.
Гроза — село, Шевченковский район, Харьковская область, Украина.

Техника и вооружение 
 ОЦ-14 «Гроза» — автомат, разновидность АКС-74У, разработан ЦКИБ СОО в 1994 году для спецназа МВД.
 МСП «Гроза» — малогабаритный специальный пистолет разработанный ЦНИИточмаш.
 Гроза — радиолокационная станция, устанавливаемая на самолётах.
 «Гроза» — канонерская лодка Российского императорского флота типа «Дождь».
 «Гроза» — серия комплексов и средств радиоэлектронной борьбы от белорусского ОАО «КБ Радар».
 Гроза-С — самоходная станция радиоэлектронной борьбы.
 Гроза-6 — станция помех и радиоуправления связи.
 Гроза-Р — радиоэлектронное ружьё для борьбы с мультикоптерми. 
 Гроза-3 — комплекс для защиты стратегических объектов от мультикоптеров.
 Гроза-О — комплекс обнаружения операторов мультикоптеров.
 Гроза-Z1 — мобильная система защиты объектов от БПЛА.

Другое 
 Гроза — пестицид, моллюскоцид производства Лонза ЛТД (Швейцария).